Sanglier ("cinghiale" in lingua francese) può indicare:

 Sanglier – mestiere
 Le Sanglier – romanzo di Henri Bosco del 1932
 André Sanglier – politico francese